Wheeler House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Wheeler House (Alabama), ID-Nr. 80000737
 Wheeler House (Colorado), ID-Nr. 00000105
 Wheeler House (Florida), ID-Nr. 87001330